Le mot murin est originellement un adjectif savant signifiant « relatif aux souris ou aux rats ». Il dérive de l'adjectif latin murinus, de même sens.

C'est aussi un nom commun désignant différentes espèces de chauves-souris.

Sciences et techniques

Biologie 

 Plusieurs espèces de chauves-souris du genre Myotis (famille des Vespertilionidae, sous-famille des Vespertilioninae) ont un nom vernaculaire comportant le mot « murin », notamment :
 le Grand murin (Myotis myotis) ;
 le Murin à moustaches (Myotis mystacinus) ;
 le Murin à oreilles échancrées ou Murin émarginé (Myotis emarginatus) ;
 le Murin cryptique (Myotis crypticus) ;
 le Murin d'Alcathoé (Myotis alcathoe) ;
 le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) ;
 le Murin de Brandt (Myotis brandtii) ;
 le Murin de Capaccini (Myotis capaccinii) ;
 le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) ;
 le Murin de Du Bocage (Myotis bocagii) ;
 le Murin de Natterer (Myotis nattereri) ;
 le Murin de Schaub (Myotis schaubi) ;
 le Murin des marais (Myotis dasycneme) ;
 le Murin d'Ikonnikov (Myotis ikonnikovi) ;
 le Murin doré (Myotis aurascens) ;
 le Murin du Maghreb (Myotis punicus) ;
 le Murin Zenati (Myotis zenatius) ;
 le Petit murin (Myotis oxygnathus).
 Les Murinés sont une sous-famille de rongeurs, de la famille des Muridés.
 Le coronavirus murin est un coronavirus responsable d'une hépatite chez la souris.
 Un modèle murin est un modèle d'expérimentation animale sur des rongeurs, souvent la souris ou le rat.
 L'Opossum murin (Marmosa murina) est une espèce de mammifères marsupiaux, de la famille des Didelphidés (sous-famille des Didelphinés).
 Le Souimanga murin (Cyanomitra veroxii) est une espèce d'oiseaux, de la famille des Nectariniidés.
 Le virus de la leucémie murine est un rétrovirus responsable de cancers chez la souris.
 Le virus de la leucémie murine de Friend est une souche du virus de la leucémie murine, qui infecte les souris immunocompétentes adultes.

Médecine et médecine vétérinaire 
 La babésiose murine est une babésiose (une maladie parasitaire à Babesia) affectant les rongeurs, faiblement transmissible à l'homme.
 Le typhus murin est une zoonose à Rickettsia des rats, transmise par les puces (Xenopsylla cheopis) et transmissible à l'homme.

Culture et société 
 Murin-an est un jardin japonais à Kyoto (Japon), créé en 1894-1898 (ère Meiji).

Toponyme 
 Murine est une localité de la municipalité d'Umag (comitat d'Istrie, Croatie).

Notes et références

Voir aussi 
 Liste des noms vernaculaires de chauves-souris

Chiroptère (nom vernaculaire)
Nom de mammifère ambigu
Vespertilionidae